Soledadense – abitanti di Soledade (Paraíba)
Soledadense – abitanti di Soledade (Rio Grande do Sul)
Soledadense – abitanti di Soledade de Minas